Май — розмовна назва місяця травень
 
 Май — діалектне слово, що означає «клечання», «зелень»
 348 Май (348 May) — астероїд головного поясу, відкритий 28 листопада 1892 року Огюстом Шарлуа у Ніцці.

Люди 
 Джое Май (, справжнє ім'я справжнє ім'я Джозеф Отто Мендель; 1980–1954) — німецький і американський кінорежисер, продюсер.
 Карл Май — німецький письменник, автор численних широковідомих пригодницьких романів для юнацтва і молоді.
 Макс Джейсон Май (нар. 27 листопада 1988) — словацький
 Наталія Май (*25 травня Свердловськ) — автор, композитор і виконавець Заслужена артистка України.
 Ямаґуті Май (яп. 山口 舞, 3 липня 1983) — японська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Май-Дніпрович Дмитро Артемович (1895—1930) — український поет. Справжнє прізвище — Майборода.
 Панчук Май Іванович (нар. 1937) — дослідник у галузі політичної історії України, проблем етнології та етнополітології.
 Май Шевалль (нар. 1935) — шведська письменниця, журналістка і перекладачка.
 Міа Май (, справжнє ім'я Герміна Пфлеґер (Hermine Pfleger); 2 червня 1884 — † 28 листопада 1980) — австрійська акторка.

Топоніми 
 Колонія 1 Май (рум. Colonia 1 Mai) — село у повіті Брашов в Румунії. Входить до складу комуни Вулкан.
 2 Май (рум. 2 Mai) — село у повіті Констанца в Румунії. Входить до складу комуни Ліману.
 Моретель-де-Май (фр. Morêtel-de-Mailles) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Май (урочище) — урочище в Криму.

Див. також 
 Сказка про май — студійний альбом українського гурту «Табула Раса», виданий у 1997 році.
 Перше Мая

Посилання 
Клечання  //